Системы метрополитена под названием Метрополитен Валенсии существуют в одноимённых городах Венесуэлы и Испании:

 Метрополитен Валенсии (Венесуэла)
 Метрополитен Валенсии (Испания)